Atika peut désigner :

Prénom
 Atika Bouagaa, joueuse allemande de volley-ball
 Atika Mehammed, membre du Conseil de la Fédération éthiopien

Patronyme
 Aure Atika, actrice et réalisatrice française,

Voir aussi
 

Homonymie de prénom
Patronyme arabe
Patronyme juif